

Стельмахово — село в гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Стельмахово — село в гміні Тикоцин Білостоцького повіту Підляського воєводства